Ким Энн Дайре́ктор (; род. 13 ноября 1974, Питтсбург) — американская актриса.

Биография 
Ким родилась во Флориде, окончила школу в Питтсбурге, Пенсильвания. В 1993 году поступила в университет Карнеги Меллон, где получила степень бакалавра в актёрском искусстве. До начала карьеры актрисы работала официанткой в Нью-Йорке.

Её первой ролью в кино стала роль в фильме режиссёра Спайка Ли «Его игра» (He Got Game). Затем сыграла в таких фильмах Ли, как «Лето Сэма» (Summer of Sam) 1999 года, «Посмешище» (Bamboozled) 2000 года, «Не пойман — не вор» 2006 года — всего она снялась в пяти фильмах режиссёра. Её прорывом стала роль девушки-гота в фильме "Книга Теней: Ведьма из Блэр 2 " (Book of Shadows). Чтобы подготовиться к этой роли, она посещала клубы готов и готические фестивали.

Дайректор также появилась в проходных ролях в телесериалах «Секс в большом городе», «Закон и порядок». Также она сыграла несколько ролей в сериале «Закон и порядок: Преступное намерение» и появилась в эпизодах сериалов «Детектив Раш», «Помнить всё», «Элементарно».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Киноактрисы США